Роман Качанов: Качанов, Роман Абелевич (1921—1993) — советский режиссёр-мультипликатор.
 Качанов, Роман Романович (род. 1967) — советский и российский кинорежиссёр, сын режиссёра-мультипликатора Р. А. Качанова.